Il coniglio alla sanremese o alla sanremasca,  è una ricetta a base di coniglio, cotto e servito con un sugo arricchito di olive, noci e aromi.

Storia ingredienti e preparazione
È il piatto tipico del Ponente ligure.

La carne di coniglio si fa "al salto" in padella dove si aggiungono cipolla, timo, rosmarino, uno stelo di sedano, qualche gheriglio di noce, un bicchiere di vino rosso e le olive taggiasche. A parte, il fegato e la testa sono cotti e pestati per estrarne il sugo.

Il sugo può anche servire per condire la pasta.

Con qualche variante la ricetta è diffusa in tutta la Liguria e prende nome di coniglio alla ligure.

Note

Voci correlate 
 Coniglio all'ischitana

Cucina ligure
Sanremo
Secondi piatti
Piatti a base di coniglio